Brochis war eine Gattung aus der Familie der Panzer- und Schwielenwelse (Callichthyidae). Die Brochis-Arten leben im oberen Amazonasbecken und im oberen Stromgebiet des Río Paraguay.

Merkmale 
Brochis-Arten ähneln den Corydoras-Arten, besitzen aber im Unterschied zu diesen 10 bis 17 Flossenstrahlen in ihrer relativ langen Rückenflosse. Ihr Kopf ist seitlich abgeflacht, der Körper relativ hochrückig. Die Maxillarbarteln erreichen nicht die Kiemendeckel. Brochis-Arten werden 6 bis 12 cm lang.

Systematik 
Die Gattung Brochis steht phylogenetisch innerhalb von Corydoras, wodurch die Gattung Corydoras paraphyletisch wird. Der Vorschlag Brochis mit Corydoras zu synonymisieren ist inzwischen von Fishbase und dem Catalog of Fishes weitestgehend übernommen worden.

Arten 
Die Gattung umfasste die folgenden Arten:
 Brochis britskii (, 1983)
 Brochis multiradiatus (, 1960)
 Brochis splendens (, 1855)

Weblinks

Literatur 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.
 Britto, Marcelo R. (December 2003). Phylogeny of the subfamily Corydoradinae Hoedeman, 1952 (Siluriformes: Callichthyidae), with a definition of its genera. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 153: 119–154. (PDF)

Alternatives Taxon (Fisch)